Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Carina Witthöft che ha battuto in finale Donna Vekić 6-2, 64-7, 6-2.

Teste di serie 

 Donna Vekić (finale)
 Lenka Wienerová (secondo turno)
 Melanie South (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)

 Carina Witthöft (campionessa)
 Nicole Rottmann (primo turno)
 Isabella Šinikova (primo turno)
 Adriana Pérez (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Wrexham 2012